HMS Warspite är namnet som nio fartyg i Royal Navy har burit:

, var en 29-kanoners galeon, ibland känd som Warspight. Hon sjösattes 1596 och såldes 1649.
, var ett 70-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1666. Hon omdöptes till  år 1721, ombyggdes tre gånger och höggs upp 1771.
, var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1758. Hon hade hamntjänst från 1778, omdöptes till  1800 och höggs upp 1801.
, var ett 76-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1807 och sattes i brand av misstag 1876.
, var ett 120-kanoners förstaklass linjeskepp sjösatt 1833 som . Hon omdöptes till Warspite 1876 efter överförts som ett skolfartyg till The Marine Society, och sattes i brand 1918.
, var en förstaklass pansarkryssare av Imperieuse-klass sjösatt 1884 och skrotades 1905.
, var ett bepansrad kryssare av Astrea-klass sjösatt 1893 som . Hon såldes 1921 och igen 1922 till The Marine Society och omdöptes till Warspite. Hon såldes till skrot 1940.
, var ett slagskepp av Queen Elizabeth-klass  sjösatt 1913. Hon gick på grund när hon var på väg till upphuggning 1947 och skrotades 1950.
, var en atomubåt av Valiant-klass sjösatt 1965 och togs ur tjänst 1991. Hon väntar för närvarande på förfogande.

Segernamn
Warspite bär flest segernamn än något annat fartyg i Royal Navy, och det åttonde fartyget bär flest av alla enskilda .

HMS Warspite (1596)
 Cadiz 1596

HMS Warspite (1666)
 Orfordness 1666
 Sole Bay 1672
 Schooneveld 1673
 Texel 1673
 Barfleur 1692
 Velez Malaga 1705
 Marbella 1705

HMS Warspite (1758)
 Lagos 1759
 Quiberon 1759

HMS Warspite (03)
 Jylland 1916
 Atlanten 1939
 Narvik 1940
 Norge 1940
 Kalabrien 1940
 Medelhavet 1940-41-43
 Maltakonvojerna 1941
 Matapan 1941
 Kreta 1941
 Sicilien 1943
 Salerno 1943
 Engelska kanalen 1944
 Normandie 1944
 Walcheren 1944
 Biscaya 1944